Шашко́в (Шашко́ва)— русская фамилия. Происходит от имени Шашко (то есть Сашко) — уменьшительной формы имени Александр в некоторых говорах, где свистящие звуки заменяются на шипящие. По другой версии, от прозвища Шашко, которое восходит к глаголам «шашить, шашкаться» — «возиться, копошиться». Известные носители:
 
 
 Шашков, Борис Савватиевич (1927—1999) — советский передовик производства, Герой Социалистического Труда (1981).
 Шашков, Валентин Сергеевич (род. 1962) — советский, узбекистанский и таджикистанский футболист.
 
 Шашков, Виталий Валентинович (род. 1960) — советский футболист, заслуженный тренер России.
 Шашков, Герман Петрович (1925—1945) — танкист (1-й Белорусский фронт), Герой Советского Союза.
 Шашков, Глеб Михайлович (род. 1996) — российский хоккеист.
 Шашков, Григорий Иванович (1902—1955) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Шашков, Зосима Алексеевич (1905—1984) — советский государственный деятель, первый нарком речного флота СССР.
 Шашков, Иван Ефимович (1909—1999) — советский специалист в области специального вооружения, Заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
 Шашков, Николай Александрович (1927—2004) — советский военный деятель и спортивный функционер, вице-адмирал.
 Шашков, Семён Александрович (род. 1989) — российский баскетболист.
 Шашков, Серафим Серафимович (1841—1882) — российский историк, публицист, автор трудов по истории Сибири, один из начинателей Сибирского областничества.
 Шашков, Сергей Сергеевич (род. 1972) — советский и российский футболист, полузащитник.

Шашкова
 Шашкова, Елена Александровна (род. 1983) — журналист, писатель.
 Шашкова, Любовь Владимировна (девичья фамилия — Соколова; род. 1977) — российская волейболистка, чемпионка мира (2006), серебряный призёр летних Олимпийских игр 2000 и 2004 года.
 Шашкова, Элеонора Петровна (род. 1937) — советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России.
 Шашкова-Знаменская, Ирина Васильевна (1918—1987) — украинский библиограф, книговед, исследователь книжных памятников, поэтесса.

Примечания